Георгий Алексеевич Иливицкий (30 апреля 1921, Акмолинск, Акмолинский уезд, Акмолинская губерния, Киргизская АССР, РСФСР — 28 ноября 1989, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский шахматист, международный мастер (1955), мастер спорта СССР (1947).

Биография 
Родился 30 апреля 1921 в Акмолинске.

Вскоре семья переехала в Свердловск. Шахматами увлекся в старших классах (ему было 15 лет) и далее занимался под руководством заслуженного тренера РСФСР А. И. Козлова. В конце 1937 года перевыполнил норму для получения 1 категории, а через три года получил звание кандидата в мастера спорта.

В 1942 году в Свердловске прошел показательный эвакуационный турнир с участием пяти мастеров и шести кандидатов в мастера. Иливицкий разделил в этом турнире 4-7 места с И. Болеславским, В. Микенасом и И. Вистанецкисом — известными шахматистами того времени.

В 1941 году окончил Свердловский горно-металлургический техникум и начал производственную деятельность в качестве химика-аналитика на Пышминском медеэлектролитном заводе.

Двукратный чемпион РСФСР (1948, 1949). Оба раза Иливицкий делил в соревновании первое место и дважды выиграл дополнительное соревнование с разгромным счетом: у Аратовского 9:3 и у Дубинина 6:2.

Участник четырёх чемпионатов СССР, межзонального турнира (1955). Наибольшего успеха в чемпионатах страны добился в 1955 году, разделив 3-6 места в компании М. Ботвинника, Т. Петросяна и Б. Спасского. Бронзовая медаль позволила ему выступать в межзональном турнире чемпионата мира в Гётеборге в 1955 году. В нем Иливицкому не хватило пол-очка, чтобы получить звание гроссмейстера и выйти в турнир претендентов.

В составе сборной РСФСР участник 3-х первенств СССР между командами союзных республик: 1948 — 3-е место, 1951 — 1-е место, 1953 — 2 место. Неоднократно выступал в составе сборной РСФСР в международных матчах, занимал призовые места в международных турнирах.

С 1952 года работал на Уралмашзаводе в должности старшего техника-конструктора, затем — инженера-конструктор НИИ тяжелого машиностроения Уралмашзавода. До конца своих дней совмещал работу с занятиями шахматами.

Занесен в Книгу Памяти Министерства спорта Свердловской области под № 78.

Скончался 28 ноября 1989 года в Свердловске. Похоронен на Северном кладбище.

Основные спортивные результаты

Литература 
 
  (Здесь отчество ошибочно Александрович)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Иливицкий Георгий Алексеевич

Шахматисты СССР
Чемпионы России по шахматам
Мастера спорта СССР по шахматам
Выпускники УГК имени И. И. Ползунова
Персоналии:Уралмашзавод
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)